Nalliers (Wandea) – francuska gmina w regionie Kraj Loary
 Nalliers (Vienne) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes